Mit Frostburg kann gemeint sein:

 Frostburg (Maryland), eine Stadt in den Vereinigten Staaten

 Frostburg (Computer), ein ehemaliger Supercomputer